Fabi – brazylijska siatkarka, reprezentantka kraju
 Corrado Fabi – włoski kierowca wyścigowy
 Ricardo Peralta y Fabi – meksykański astronauta NASA w stanie spoczynku
 Teo Fabi – włoski kierowca wyścigowy